Voici la liste des planètes mineures numérotées de 182001 à 183000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 182001 à 183000

182001-182100

182101-182200

182201-182300

182301-182400

182401-182500

182501-182600

182601-182700

182701-182800

182801-182900

182901-183000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000